Stanisław Ciesielski – (zm. 1823) pułkownik
 Stanisław Ciesielski – polski historyk
 Stanisław Ciesielski – polski polityk